«Фильм о семейке Брейди» () — кинофильм, экранизация  комедийного телесериала 1969-1974 годов «Семейка Брейди».

Сюжет 

У супругов Майка и Кэрол Брейди шестеро детей, у каждого из которых — свои проблемы. Полноправным членом семьи является также экономка Элис.

Большие проблемы появляются у всей семьи, когда фирма, в которой работает алчный делец мистер Дитмайер, решает скупить все участки в районе, где живёт семья Брейди, чтобы построить торговый центр. Брейди оказываются последними, кто не согласился на продажу дома. Дитмайер попытается приложить максимум усилий, чтобы вынудить их это сделать.

Создатели фильма

В ролях 
 Шелли Лонг — Кэрол Брейди
 Гэри Коул — Майк Брейди
 Кристин Тейлор — Марша Брейди
 Кристофер Дэниел Барнс — Грег Брейди
 Дженнифер Элиз Кокс — Ян Брейди
 Пол Сутера — Питер Брейди
 Оливия Хэк — Синди Брейди
 Джесси Ли Соффер — Бобби Брейди (в титрах указан как Джесси Ли)
 Энн Б. Дейвис — камео

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Бетти Томас
 Авторы сценария — Шервуд Шварц, Лорис Илеуони, Рик Копп, Терри Тёрнер
 Продюсеры — Дэвид Киркпатрик, Ллойд Шварц, Шервуд Шварц
 Композитор — Гай Мун
 Оператор — Мак Альберг

Литература

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Семейные фильмы США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года